Liverpool FC deltog säsongen 2007/2008 i Premier League, UEFA Champions League, FA-cupen och Engelska ligacupen. Laget nådde semifinal i Champions League, där man åkte ut mot Chelsea, efter att tidigare slagit ut tungviktare som Inter och Arsenal. Man kvalificerade sig även för 2008/2009 års Champions League, tack vare en fjärdeplats i Premier League. De 76 poäng laget tog var det dittills högsta poängantalet ett lag på fjärdeplats haft i en serie över 38 omgångar.

Trupp

Målvakter
  Pepe Reina
  Charles Itandje

Backar
  Daniel Agger
  Álvaro Arbeloa
  Fábio Aurélio
  Jamie Carragher
  Steve Finnan
  Jack Hobbs
  Sami Hyypiä
  Emiliano Insúa
  John Arne Riise
  Martin Škrtel

Mittfältare
  Xabi Alonso
  Ryan Babel
  Yossi Benayoun
  Steven Gerrard
  Harry Kewell
  Lucas
  Javier Mascherano
  Jermaine Pennant
  Mohamed Sissoko

Anfallare
  Peter Crouch
  Dirk Kuyt
  Fernando Torres
  Andriy Voronin

Premier League

Matcher

UEFA Champions League

Kvalomgång

Gruppspel

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Externa länkar
| Soccerway - England - Liverpool FC

2007 i Storbritannien
2008 i Storbritannien
Liverpool
2007/2008